Hámori György (?–?) úszó
 Hámori György (1956) labdarúgó (Volán, FTC, Pécsi MSC)